Верхняя Кондурча — посёлок в Челно-Вершинском районе Самарской области. Входит в состав сельского поселения Красный Строитель.

История 
В 1973 г. Указом Президиума ВС РСФСР посёлок спиртзавода переименован в Верхняя Кондурча.

Население

Примечания 

Населённые пункты Челно-Вершинского района